Senlis (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Senlis (Pas de Calais), municipi al departament de Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Senlis-le-Sec, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Cantó de Senlis, divisió administrativa del districte de Senlis (departament d'Oise, Alts de França)
 Comtes de Valois i Senlis
 Districte de Senlis, districtes amb què es divideix el departament d'Oise (Alts de França)
 Michelle Senlis (Montgeron, 1933 - París, 2020), lletrista francesa
 Séraphine de Senlis, (Arsy, Oise, 1864 – Villers-sous-Erquery, 1942), pintora francesa d'estil naïf